Паскал може да се отнася за:

Връх 
 Паскал – връх в Стара планина – 2029 m надморска височина.
 Паскал – хижа в Стара планина – 1345 m надморска височина.

Имена 
 Паскал – мъжко име, популярно и сред католици и сред православни християни; Празнуват на Великден.

Малко име 
 Паскал I – антипапа;
 Паскал II – римски папа;
 Паскал Боайе – френски антрополог;
 Паскал Гилевски (р. 1939) – писател от Република Македония;
 Паскал Нума (р. 1972) – френски футболист;
 Паскал Стружев (1913 – 1987) – български художник;
 Паскал Шимбонда (р. 1979) – френски футболист;

Фамилни имена 
 Блез Паскал (1623 – 1662) – френски математик, физик и философ;
 Етиен Паскал (1588 – 1651) – френски математик, баща на Блез Паскал;
 Жаклин Паскал (1625 – 1661) – френска поетеса, монахиня, сестра на Блез Паскал;
 Жан-Клод Паскал (15927 – 1992) – френски певец, победител в песенния конкурс Евровизия 1961 г., по-късно известен с фамилия Вилмино́ ();
 Кристина Паскал (1953 – 1996) – германска актриса;
 Оливия Паскал (р. 1957) – френска и швейцарска актриса и режисьор;

Други 
 Паскал – единица за налягане, наречена на Б. Паскал;
 Паскал – език за програмиране, наречен на Б. Паскал;

Вижте също 
 Охлюв на Паскал – математическа крива, наречена на Е. Паскал;
 Триъгълник на Паскал – таблична визуализация на биномните коефициенти, наречена на Б. Паскал.